est une expression anglaise signifiant « le dernier homme sur Terre ». Elle peut faire référence à :
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur Fox ;

 The Last Man on Earth, film américain de John G. Blystone sorti en 1924 ;
 , titre anglais de Je suis une légende (), film italo-américain d'Ubaldo Ragona et Sidney Salkow sorti en 1964 ;
 , titre anglais de , film italien de Gian Alfonso Pacinotti sorti en 2011.

Voir aussi